Les élections législatives partielles de 1931 (en  et en ) ont eu lieu le  afin de renouveler vingt-sept des cinquante-quatre députés dans les circonscriptions Sud, Centre et Nord pour la législature 1931-1934 de la Chambre des députés du Luxembourg.

Contexte

Organisation

Mode de scrutin

Calendrier

Forces en présence

Résultats

Résultats nationaux

Résultats par circonscription

Notes et références

Voir aussi 
 Gouvernement Bech

Luxembourg
1931
1931 au Luxembourg
Politique en juin 1931